Karppinen puede referirse a:
 Klaes Karppinen (1907, Iisalmi – 1992, Iisalmi), un a través del país pendiente finlandés (en).
 Pertti (Johann) Karppinen (* 1953 Vehmaa), un remero de Finlandia (en).
 Timo Karppinen (* 1967), la orientación finlandés (fi).
 Mika ("Gus" Kristian) Karppinen, alias: Gas Lipstick (* 1971, Eskilstuna), el baterista de la banda de rock finlandés/sueco (sv).
 Veikko Karppinen (* 1986), jugador de hockey finlandés.
 Sami Karppinen.
 Teemu Karppinen.